U 66 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 66 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.